Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Oklahoma 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Amy Frazier che ha battuto in finale Manon Bollegraf 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)
 Raffaella Reggi (secondo turno)
 Amy Frazier (campionessa)
 Catarina Lindqvist (secondo turno)

 Manon Bollegraf (finale)
 Anne Minter (quarti di finale)
 Betsy Nagelsen (primo turno)
 Etsuko Inoue (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Oklahoma 1990